Sturdee je lahko:
 Vernon Ashton Hobart Sturdee, avstralski general in vojaški ataše
 Doveton Sturdee, britanski admiral